Епи́скоп Христофо́р Ракиндза́кис (; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Андидский (1999—2020), викарий Торонтской митрополии.

Биография 
Родился 1 мая 1931 года в Афинах, в Греции. В 1953 году окончил богословский и философский факультеты Афинского университета. Получил степень магистра в Бирмингемском университете в Великобритании. Он также служил два года качестве резервного артиллерийского офицера в Греческой армии.

В 1975 году защитил магистерскую диссертацию по византийской истории в Бирмингеме.

Был пострижен в монашество в монастыре Осиос-Лукас и 11 июля 1986 года митрополитом Фивским и Левадиским Иеронимом (Лиаписом) был рукоположён в сан иеродиакона, а 12 июля того же года — в сан иеромонаха.

С сентября 1997 года по июнь 1999 года архимандрит Христофора служил приходским священником в греческой православной церкви Святого Георгия в Торонто.

В 1998 году стал деканом открытой тогда же Торонтской православной духовной академии. Прослужил на этой должности в 2006 году.

10 июня 1999 года Священный Синод Константинопольского Патриархата избрал его в викарием Торонтской митрополии с титулом «Андидский».

26 июня 1999 года был рукоположен в сан епископа Андидского, викария Торонтской митрополии. Хиротонию совершили: митрополит Дарданелльский и Сан-Францисский Антоний (Георгианнакис), митрполит Энский Максим (Айоргусис), епископ Торонтский Георгий (Калищук) (Украинская православная церковь в Канаде), хорепископом Тримифунтский Василий (Караяннис) (Кипрская православная церковь).

Был представителем Патриарха Константинопольского Варфоломея на Чрезвычайном соборе УПЦ в Канаде, состоявшемся 22-24 августа 2008 в Саскатуне.

В 2017 году был уволен на покой и последние годы проживал в Греции.

Скончался 14 февраля 2020 года. Прощание с почившим состоялось в кафедральном соборе города Левадия, а погребение в монастыре святого Луки.

Примечания

Ссылки 
 AUXILIARY BISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE на официальном сайте Константинопольского Патриархата
 His Grace Bishop Christoforos на официальном сайте Торонтской митрополии
 Christophoros Rakintzakis

Выпускники Университетского колледжа Лондона
Выпускники Института образования (Университетский колледж Лондона)
Выпускники богословского института Афинского университета
Епископы Константинопольской православной церкви
Канадская архиепископия (Константинопольский патриархат)